El nombre de museo taurino puede aludir a alguno de los siguientes espacios museísticos:

 Museo Taurino Emilio Casares Herrero, situado en el municipio vallisoletano de Viana de Cega (España).
 Museo Taurino de Jerez de la Frontera, situado en la ciudad de Jerez de la Frontera (España).
 Museo Taurino Municipal de Córdoba, situado en la ciudad de Córdoba (España).
 Museo Taurino de Sevilla, situado en la ciudad de Sevilla (España).
 Museo Taurino (La Línea de la Concepción), situado en la ciudad de La Línea de la Concepción (España).
 Museo Taurino de Valencia, situado en la ciudad de Valencia (España).
 Museo Taurino de Madrid, situado en la ciudad de Madrid (España).
 Museo Taurino de Huamantla, situado en la ciudad de Huamantla (México)
 Museo Taurino de Badajoz o Museo Extremeño Taurino de Badajoz, situado en la ciudad de Badajoz (España).
 Museo Taurino de Valladolid, situado en la ciudad de Valladolid (España).